Япет (міфологія) — грецький бог
 Япет (супутник) — супутник планети Сатурн
 Япет (океан) — палеоокеан
 Япет (сутура) — давній геологічний розлом